Wilhite ist der Name folgender Personen:

 Sarah Wilhite (* 1995), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Steve Wilhite (1948–2022), US-amerikanischer Informatiker